Piłka nożna na światowych wojskowych igrzyskach sportowych () – międzynarodowy turniej piłki nożnej, w którym biorą udział męskie reprezentacje narodowe sportowców-żołnierzy należących do Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM). Pierwsze mistrzostwa odbyły się w 1995 roku we Włoszech. Od tego czasu odbywają się regularnie w interwale czteroletnim, a od 2007 także rozgrywana jest piłka nożna kobiet.

Edycje

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa ogólna

Zobacz też 
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

 
Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Światowe wojskowe igrzyska sportowe